Квасников, Александр: Квасников, Александр Васильевич (1892—1971) — российский учёный в области авиационных двигателей, военный лётчик, заведовал первой в Советском Союзе кафедрой авиадвигателей.
 Квасников, Александр Иванович (1912—1986) — советский футболист, вратарь, игрок московских клубов «Динамо» и «Спартак».
 Квасников, Александр Юрьевич (1956—2009) — начальник штаба — первый заместитель командующего Космическими войсками, генерал-лейтенант.